Reynoso ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Reynoso (1953–????), mexikanischer Fußballtorhüter
 Héctor Reynoso (* 1980), mexikanischer Fußballspieler

 Juan Reynoso (* 1969), peruanischer Fußballspieler und -trainer
 Julissa Reynoso (* 1975), US-amerikanische Diplomatin dominikanischer Herkunft
 Luis Reynoso Cervantes (1926–2000), mexikanischer Bischof
 Tomás Reynoso (* 1935), mexikanischer Fußballspieler
 Valentin Reynoso Hidalgo (* 1942), römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 21605 Reynoso, Hauptgürtel-Asteroid